"Baš mi je dobro" je deseti singl s albuma Lako je sve grupe Feminnem. Pjesmu su izvodile na CMC Festivalu u Vodicama.

Popis pjesama 

Singlovi iz 2010.
Hrvatske skladbe